Ray Smith (countryzanger) - Amerikaans countryzanger
 Ray Smith (auteur) - Canadees auteur
 Rockin’ Ray Smith - Amerikaans rockabilly-muzikant